Hovs socken kan avse
Hovs socken, Skåne – en socken i Skåne ingick i Bjäre härad
Hovs socken, Västergötland – en socken i Västergötland ingick i Gäsene härad
Hovs socken, Östergötland – en socken i Östergötland ingick i Göstrings härad